The Silent Whales of Lunar Sea () — пятый студийный альбом британской фолк-метал-группы Skyclad.

Критика 
Журнал Rock City назвал данный альбом скучным. «Несмотря на то, что музыка сама по себе вполне терпимая и удобоваримая, ребята не смогли сделать ничего лучше того, что делали раньше тысячи раз».

Список композиций 
 «Still Spinning Shrapnel» — 4:34
 «Just What Nobody Wanted» — 4:48
 «Art-Nazi» — 3:42
 «Jeopardy» — 4:20
 «Brimstone Ballet» — 4:13
 «A Stranger in the Garden» — 5:27
 «Another Fine Mess» — 6:15
 «Turncoat Rebellion» — 2:06
 «Halo of Flies» — 5:23
 «Desperanto» (A Song for Europe?) — 3:29
 «The Present Imperfect» — 4:04
 «Dance of the Dandy Hound» — 2:29

Track 12 is only included on some versions

Участники записи

Участники группы 
 Graeme English — Bass, Guitars (classical), Keyboards, Vocals (backing)
 Steve Ramsey — Guitars (lead, acoustic, classical), Keyboards, Mandolin, Vocals (backing)
 George Biddle — Fiddle, Keyboards, Vocals (backing)
 Keith Baxter (R.I.P. 2008) — Drums, Percussion
 Martin Walkyier — Vocals
 Dave Pugh — Guitars (electric, acoustic), Banjo, Vocals (backing)

Прочие 
 Kevin Ridley — Producer
 Duncan Storr — Cover art
 Howie Weinberg — Mastering
 Rob Pemberton — Assistant Engineering

Примечания 

Альбомы Skyclad
Альбомы Noise Records